Agustín Díaz Yanes (1950) – regista e sceneggiatore spagnolo
 Allen Yanes (1997) – calciatore guatemalteco